Cipriota – che è attinente alla Repubblica di Cipro
 Cipriota – che è attinente all'isola di Cipro
 Cipriota – dialetto della lingua greca moderna parlato a Cipro